South Dakota může být:
 Jižní Dakota (anglicky South Dakota) – stát na severu Spojených států amerických
 South Dakota State University – univerzita v Brookings
 Třída South Dakota – různé třídy lodí amerického námořnictva
 USS South Dakota – různé lodě amerického námořnictva